Slovo strnad má více významů:

české označení pro několik rodů ptáků z čeledi strnadovití

 Calcarius Bechstein, 1802 
 strnad severní (C. lapponicus)
 Emberiza Linné, 1758
 strnad bělohlavý (E. leucocephalos)
 strnad cvrčivý (E. cirlus)
 strnad černohlavý (E. melanocephala)
 strnad hnědohlavý (E. bruniceps)
 strnad malinký (E. pusilla)
 strnad obecný (E. citrinella)
 strnad obojkový (E. aureola)
 strnad rákosní (E. schoeniclus)
 strnad rolní (E. rustica)
 strnad viničný (E. cia)
 strnad zahradní (E. hortulana)
 Latoucheornis Bangs, 1931 
 strnad modrý (Latoucheornis siemsseni)
 Melophus Swainson, 1837 
 strnad chocholatý (Melophus lathami)
 Miliaria Brehm, 1831 
 strnad luční (Miliaria calandra)
 Urocynchramus Przewalski, 1876
 strnad Převalského (Urocynchramus pylzowi)
 někdy je též jakarini modročerný (Volatinia jacarina) označován strnad

příjmení osob
 viz Strnad (příjmení)

ostatní
 retenční nádrž Strnad – nádrž ve východní části města Hostivice v okrese Praha-západ

Související články 
 Strnadec
 Strnádka